Cheshmeh Pahn-e Nanaj kan syfta på följande platser:

Iran 

 Cheshmeh Pahn-e Nanaj (ort i Iran), Hamadan, 
 Nanaj, ort, Hamadan, 

Robotskapade Iranförgreningar